Katona Mihály (1764–1822) református lelkész, földrajztudós
 Katona Mihály (1780–1842) református esperes
 Katona Mihály (1800–1861) orvos
 Katona Mihály (1847–1927) főgimnáziumi igazgató-tanár
 Katona Mihály (1877–1957) építészmérnök
 Katona Mihály (?) Korond polgármestere

Hasonló nevűek

 Katona Mihály Dénes (1782–1874) piarista tanár, növényhonosító